Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů.

Obhájcem titulu a nejvýše nasazeným byla britská světová trojka Andy Murray, která turnaj opět vyhrála. Murray ve finále zdolal bulharského hráče Grigora Dimitrova ve dvou setech 7–6 a 6–4.

Nasazení hráčů 
  'Andy Murray (vítěz)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (semifinále, skreč)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Martin Kližan (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Brisbane International 2013